Nancy Drew - dziewczyna detektyw – cykl powieściowy dla młodzieży 
 Nancy Drew – serial telewizyjny z 1996
 Nancy Drew i tajemnice Hollywood – film z 2007
 Nancy Drew – amerykański serial, dramat przygodowy z 2019